Rajapur, Upazilla du Bengadesh
 Rajapur,  comité de développement villageois du Népal